Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 1996 проходили с 20 по 28 июля. Участие принимали 12 мужских команд. Начиная со следующих Олимпийских игр в программу включены и женские соревнования.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Соревнование

Групповой этап

Группа А

Группа B

За 9-12 места

Плей-офф

Четвертьфинал

За 5-8 место

Матч за 7 место

За 5 место

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
 19 голов
 
 17 голов
 
 16 голов
 
 15 голов
 
 14 голов
 
 
 
 
 
 
 13 голов
 
 
 
 
 12 голов

Ссылки 
 Мужской турнир  
 Результаты